Il campionato mondiale Supersport 2011 è la tredicesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il titolo piloti viene vinto da Chaz Davies con la Yamaha YZF R6 del team Yamaha ParkinGO. Il pilota britannico vince il campionato con una gara d'anticipo rispetto al termine del calendario, realizzando in stagione 6 vittorie.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Yamaha che, con nove vittorie su dodici gare, riconquista questo titolo dopo ben 10 anni dall'ultima affermazione datata 2001.

Piloti partecipanti
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2011
Supersport